Josip Glasnović (né en 1983), tireur sportif croate
Nikita Glasnović (née en 1995), taekwondoïste australienne et croate